Борелло — італійське прізвище.

 Франческо Борелло (італ. Francesco Borello, 16 січня 1902, Верчеллі — 9 травня 1979, Верчеллі) — італійський футболіст.
 Рікардо Борелло (італ. Riccardo Borello; 8 березня 1916 — 4 вересня 1948, Санфре) — італійський пауліст.